Palácio dos Correios (Buenos Aires)
Palácio dos Correios (Florença)
Palácio dos Correios (Niterói)
Palácio dos Correios (São Paulo)

Desambiguação